L’Unia Tarnów est un club omnisports polonais basé à Tarnów. Ses sections les plus importantes sont :
 la section speedway, deux fois championne de la Speedway Ekstraliga ;
 la section basket-ball.
 , précédemment connue comme SPR Tarnów (ou Grupa Azoty SPR Tarnów avec son sponsor).
 la section football.

Club omnisports en Pologne